Secastilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Secastilla (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Secastilla (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar